

Sigle 
 Temperatura e Pressione Normale, condizione di misura del volume dei gas corrispondente alla pressione di una atmosfera e alla temperatura di 25 °C (298K).
 Total Parenteral Nutrition  – nutrizione parenterale totale
 Task-positive network – nelle scienze neuro-cognitive, è una rete di aree del cervello umano che tipicamente reagisce con aumenti di attivazione a compiti che richiedono attenzione negli studi funzionali per immagini.

Codici 
 TPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tiputini (Ecuador)
 tpn – codice ISO 639-3 della lingua tupinambá